Aloysius College
Aloysiusschool (Baarn)
Aloysiusschool (Amersfoort)
Aloysiusschool (Geesteren)
Aloysiusschool (Hilversum)
Sint-Aloysiusschool (Gouda)
Sint-Aloysiusschool (Tegelen)